Pennant – conquista del titolo da parte di una squadra nel baseball statunitense

Persone 
 Cass Pennant – scrittore ed ex hooligan inglese
 Jermaine Pennant – calciatore inglese
 Thomas Pennant – naturalista e antiquario gallese